Bărcănești peut désigner différentes localités de Roumanie.

Communes 
 Bărcănești, dans le județ de Ialomița
 Bărcănești, dans le județ de Prahova

Villages 
 Bărcănești, dans la commune de Cândești, județ de Neamț
 Bărcănești, dans la commune de Vâlcele, județ d'Olt
 Bărcănești, dans la commune de Stănești, județ de Vâlcea